Капурро () — многозначный термин итальянского происхождения:

 Джованни Капурро (1859—1920) — итальянский поэт и драматург
 Парке Капурро — футбольный стадион в Монтевидео